A TV Paraense (ou SBT Castanhal) é uma emissora de televisão brasileira com sede em Castanhal, Pará. Transmite para sua região de cobertura a programação do SBT, além de gerar programas locais. Opera no canal 3 VHF analógico e no 25 UHF Digital (3.1 virtual).

Sinal digital 

Em 2013, inaugurou seu sinal digital pelo 25 UHF e 3.1 virtual, sendo a primeira emissora a operar com esse tipo de sinal na cidade.

 Transição para o sinal digital

Com base no decreto federal de transição das emissoras de TV brasileiras do sinal analógico para o digital, a RTP Castanhal, bem como as outras emissoras de Castanhal, irá cessar suas transmissões pelo canal 03 VHF no dia 31 de Dezembro de 2023, seguindo o cronograma oficial da ANATEL.

Programação local
 Alerta Cidade, telejornal.
 Jornal SBT Castanhal, telejornal.
 Programa Algo Mais, variedades.
 Programa Nonato Soares Entrevista, entretenimento.
 SBT Notícias Castanhal, telejornal.

Paraense
Canais de televisão fundados em 2002